Écaillon (rivier)
Écaillon (gemeente)